The Sentinel:

 The Sentinel — компьютерная игра, созданная Джеффом Крэмондом 
 The Sentinel — псевдоним музыканта Руперта Паркса
 The Sentinel — фильм Кларка Джонсона, 2006 год
 The Sentinel — издательство

См. также 
 Sentinel Technologies, Inc. 
 Сентинел — австралийский крейсерский танк времён Второй мировой войны
 Sentinel Super PRO — система защиты программ производства компании Rainbow Technologies